Rubiana puede referirse a:

 Rubiana (España), municipio de la provincia de Orense, España.
 Rubiana (parroquia), lugar y parroquia del concello de Rubiana, provincia de Orense, España.
 Rubiana (Italia), localidad y comune de la provincia de Turín, región de Piamonte, Italia.
 el nombre común de la planta Adenocarpus hispanicus.